Marie-Madeleine-Sophie Armant
 Pascal Armant